Ben Brereton (1999-), footballeur international chilien ;
 Dan Brereton (1965), illustrateur, dessinateur et scénariste de comics américain ;
 Lewis Hyde Brereton (1890-1967), général et un pionnier de l'aviation militaire américain ;

  (1892-1976), canadien récipiendaire de la Croix de Victoria ;
  (1850-1910), ingénieur anglais ;
  (né en 1964), footballeur australien ;
  (1852–1957), auteur anglais ;
  (1865–1957), politicien new-yorkais ;
  ;
  (1822-1901), écrivain anglais ;
  (né en 1972), chanteur canadien ;
  (né en 1946), politicien australien ;
 , footballeur néo-zélandais ;
 , auteur irlandais ;
  (1834–1911), ingénieur anglais ;
  (1818–1894), ingénieur anglais ;
  (1782-1831), soldat irlandais, gouverneur du Sénégal ;
 .

 Brereton,  localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.